Příjmení Neužil nosí více významných osobností:

 František Neužil (1907–1995) – český básník, romanopisec, autor knih pro mládež, učitel, archivář a redaktor
 Jiří Neužil (* 1958) – český chemik a biolog
 Petr Neužil (* 1962) – český lékař kardiolog
 Václav Neužil (* 1979) – český divadelní filmový a televizní herec